Макси́м Литви́нов:
 Литвинов, Максим Вячеславович (род. 1994) — украинский игрок в мини-футбол.
 Литвинов, Максим Иванович (1872—?) — депутат Государственной думы I созыва от Саратовской губернии.
 Литвинов, Максим Максимович (1876—1951) — русский революционер, советский государственный деятель, нарком иностранных дел СССР.